Западная Лян в истории Китая:

 Западная Лян (, пиньинь Xī Liáng) — одно из 16 варварских государств, существовавшее в 400—423 годах.
 Западная Лян (империя) () — китайское государство, существовавшее в 555—587 годах в Юго-Западном Китае.